

Patronyme  

Odier est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :
 Antoine Odier (1766-1853), banquier et homme politique français
 Auguste Odier, chimiste français
 Charles Odier (1886-1954), psychiatre et psychanalyste suisse
 Daniel Odier (1945-), écrivain suisse
 Édouard Odier (1800-1887), peintre français
 Jeanne Bignami-Odier (1902-1989), bibliothécaire et historienne française
 Louis Odier (1748-1817), médecin suisse, traducteur et éditeur

Homonymie de patronyme